Чжуан Цзяжун і Ольга Говорцова були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили виступати окремо.
Чжуан грала в парі з Шахар Пеєр, але у чвертьфіналі їх перемогли Лізель Губер і Ліза Реймонд. Говорцова грала в парі з Вірою Душевіною, але в першому колі їх перемогли Лізель Губер і Ліза Реймонд.
Губер і Реймонд  виграли титул, у фіналі перемігши пару Андреа Главачкова і Луціє Градецька 4–6, 6–0, [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw

New Haven Open at Yale, парний розряд
Парний розряд